Гал () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Гал одноимённого сельского округа Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии было 82 дыма и проживало 392 азербайджанца (в источнике — «татарина») шиитского вероисповедания, из которых 40 человек были беками, семеро принадлежали к духовенству, а остальные являлись владельческими крестьянами.

В результате Карабахской войны в 1993 году село перешло под контроль армянских вооруженных сил. В ходе 44-дневной Второй Карабахской войны (27 сентября - 10 ноября 2020 года) село было освобождено от длительной армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Топонимика 
В литературе название села также встеречается в таких вариантах, как Кол, Гял, Хал. Название села происходит от азербайджанского слова Гял, означающего «каменное стойло для овец».

География и климат 
Село Гал расположено на берегу Базарчай, в 11 км к юго-востоку от районного центра.

Экономика 
Жители села занимались выращиванием табака, шелководством, животноводством и посевом зерновых культур.

Литература 
 Акиф Мурадвердиев. Зангезур. Память о нашей истории. Баку: Хазар, 2007, с. 451-452.

Примечания